Laroui () est un patronyme marocain :
 Abdellah Laroui (1933 - ) (), historien et écrivain marocain.
 Fadoua Laroui (morte en 2011), femme marocaine qui s'est immolée par le feu
 Fouad Laroui''' (1958 - ) (), économiste et écrivain maroco-néerlandais.

Laroui